Matilde de Wittelsbach y Austria-Este (Lindau, 17 de agosto de 1877-Davos, 6 de agosto de 1906) fue princesa de Baviera como la tercera hija del rey Luis III y de su esposa, la archiduquesa María Teresa de Austria-Este, por lo tanto era sobrina de la reina María Cristina de España.

Primeros años 
Entre sus hermanos estaba Ruperto, que fue el último príncipe heredero de Baviera. Ella creció con su numerosa familia. Aunque era la favorita de su padre y abuelo, no se llevaba bien con su madre; de hecho, se piensa que se casó solo para independizarse y salir de casa.

Se rumoreaba que varios candidatos estaban comprometidos con la princesa Matilde en diferentes momentos. Estos incluyeron, en 1896, al príncipe de Nápoles (el futuro Víctor Manuel III de Italia), pero este se casó con la princesa Elena de Montenegro más tarde ese año. Otros incluían al archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono austrohúngaro, y Jaime, duque de Madrid.

Matrimonio y descendencia 
El día 1 de mayo de 1900, en Múnich, la princesa Matilde contrajo matrimonio con el príncipe Luis Gastón de Sajonia-Coburgo y Braganza (1870-1942), el cuarto hijo de la princesa Leopoldina de Brasil y del príncipe Luis Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha.

El matrimonio tuvo dos hijos:

 Antonio (17 de junio de 1901-1 de septiembre de 1970), contrajo nupcias morganáticamente con Luisa Mayrhofer; sin descendencia.
 María Inmaculada (10 de septiembre de 1904-18 de marzo de 1940), no se casó.

Muerte 
La princesa Matilde murió en 1906, con apenas 28 años, víctima de tuberculosis. Está enterrada en una tumba elaborada en la iglesia de los Santos Pedro y Pablo en Starnberg de Rieden.

Después de su temprana muerte, su familia público anónimamente en 1910 una colección de poemas que ella escribió Sueños de vida: los poemas de una vida arruinada.

Ancestros 

Princesas de Baviera del siglo XIX (casa de Wittelsbach)
Princesas de Baviera del siglo XX (casa de Wittelsbach)
Fallecidos por tuberculosis
Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha por matrimonio
Nacidos en Lindau
Fallecidos en Davos
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha-Koháry